Майдан Волі — назва майданів у різних містах України.
 Майдан Волі — площа у місті Бучач
 Майдан Волі — площа у місті Запоріжжя
 Майдан Волі — площа у місті Тернопіль

Волі